Эккель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эккель, Инге (1932—2003) — саарская легкоатлетка.
Эккель, Иоганн-Иосиф-Иларий (1737—1798) — австрийский нумизмат, священник-иезуит.
 Эккель, Хорст (1932—2021) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.